Le Tournament of Champions féminin 2019 est l'édition féminine du Tournament of Champions 2019, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 16 au .

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueuses dont une wild card la prometteuse junior américaine Marina Stefanoni, une joueuse qualifiée Emilia Soini et 16 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour. 

L'Anglaise Sarah-Jane Perry,  joueuse mondiale, est la grande absente de cette édition à cause d'une blessure au coude.

Le  tour voit l'entrée en lice des têtes de série qui réalisent un sans faute. En quart de finale, pour la première fois dans un tournoi majeur, on retrouve cinq joueuses égyptiennes. En demi-finale, Joelle King est la seule joueuse non égyptienne (les demi-finales du tournoi masculin sont intégralement égyptiennes) et la finale voit l'affrontement des deux meilleurs joueuses mondiales avec la victoire de Nour El Sherbini sur la  mondiale et championne du monde Raneem El Weleily.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de , dotation identique à l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournoi des champions de squash masculin 2019
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2019
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2019
PSA World Series 2019